Roo o Róo pueden referirse a:

 Roo (Noya), parroquia española del municipio de Noya, provincia de La Coruña, Galicia.
 Róo (Outes), parroquia española del municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Roo de Abaixo (Noya), lugar español de la parroquia de Roo, del municipio de Noya, provincia de La Coruña, Galicia.
 Roo de Abaixo (Outes), aldea española de la parroquia de Róo, del municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Roo de Arriba, aldea española de la parroquia de Róo, del municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.